Горки се може односити на:
Максим Горки, руског и совјетског писца
Нижњи Новгород, некадашњи Горки, град у Русији
Горки (Белорусија), град у Белорусији